Mater puede referirse a:
Madre en a Iglesia como madre).
Mater Dolorosa (advocación mariana).
Stabat Mater (tema litúrgico y artístico).
Mater et Magistra (encíclica de Juan XXIII, 15 de mayo de 1961).
Mater Matuta ("madre de la mañana", divinidad itálica de origen osco).
Magna Mater deorum Idaea, nombre de la diosa frigia Cibeles y de Ria en la mitología romana.
Mater lectionis (ayuda para la lectura de las vocales en los alfabetos que carecen de ellas).
Dura mater (meninge exterior).
Pia mater (meninge interior).

Apellido
Adriana Mater, segunda ópera de Kaija Saariaho.
Claude-Denis Mater (1780-1862), político francés.
Juris Māters (1845–1885), escritor y periodista letón.
Frank Mater (1963-1984), una de las últimas víctimas de la frontera interalemana.
Rudy Mater (1980-), futbolista francés.

Topónimos
Mater, localidad belga (en Oudenaarde).

Otros usos
MaTer (Grupo Benati)
M.A.T.E.R., Motori Alimentatori Trasformatori Elettrici Roma, equipo de fútbol italiano.
Gaia Mater (red internacional de ecología humanista).

Notas